Sawran (ukrainisch und russisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Sawran, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Odessa, Rajon Sawran
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Skwyra, siehe Sawran (Dorf)
 Fluss in Podolien, siehe Sawran (Fluss)

Sawran bezeichnet außerdem:
 Sauran, eine archäologische Stätte in Kasachstan

Siehe auch:
 Rajon Sawran